Кушово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кушово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Кушово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Кушово — деревня в Яранском районе Кировской области.